Ранчо де Пења има више значења:

 Ранчо де Пења (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ранчо де Пења (Санта Исабел), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо де Пења (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо де Пења (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо де Пења (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо де Пења (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику